Ба́рин (жен. ба́рыня, множ. ба́ре) — человек из высших сословий, господин. Происходит от старорусского «боярин».

 «Барин» — художественный фильм (Россия—Украина, 2006).
 Барин, Степан Яковлевич (1914—1983) — старший мастер, Герой Социалистического Труда.
 Барин - от тюркского "Бай" - человек состоятельный,  владеющий состоянием.

См. также